Harland heißen folgende geographischen Objekte:

 Harland (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Harland (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern

 Harland (St. Pölten), Stadtteil von St. Pölten, Niederösterreich
 Harland (Gemeinde Blindenmarkt), Dorf in Blindenmarkt, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Harland (Gemeinde Hofamt Priel), Ortschaft von Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Harland (Gemeinde Steinach), Gemeindeteil von Steinach am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Harland ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Harland (* 1969), deutsche Fernsehmoderatorin
 Eric Harland (* 1978), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Georgina Harland (* 1978), britische Pentathletin
 Henry Harland (1861–1905), US-amerikanischer Schriftsteller und Herausgeber
 Ian Harland (1932–2008), britischer Theologe und Bischof von Carlisle
 Reginald Harland (1920–2013), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs

 Sydney Harland (1891–1982), britischer Botaniker
 W. Brian Harland (1917–2003), britischer Geologe
 William Arthur Harland (1926–1985), irischer Rechtsmediziner und Hochschullehrer

Harland ist Namensbestandteil folgender Pflanzen:
 Buxus harlandii, eine Art der Buchsbäume

Siehe auch:
 Haarland, Harlan
 Harland & Wolff
 Hærland